Sooty steht für:
  Gen, das die Farbe eines Pferdes durch die Einmischung schwarzer Haare verändert, siehe Smutty
 Sooty Bluff, Antarktis
 Sooty Cove, Bucht von Bird Island, Südatlantik
 Sooty Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Sooty Valley, Antarktis